Sansui bezeichnet:

 Sansui (Qiandongnan), ein Kreis (三穗县) im Autonomen Bezirk Qiandongnan der Miao und Dong in der chinesischen Provinz Guizhou
 Sansui Electric, ein japanisches Elektronikunternehmen